San Benedetto har flere betydninger:

 San Benedetto, italiensk for helgenen Sankt Benedikt (ca. 480-543/547)

Steder i Italien 
 San Benedetto Belbo, en by og kommune i provinsen Cuneo i regionen Piedmonte
 San Benedetto dei Marsi, en by og kommune i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo
 San Benedetto del Tronto, en by og kommune i provinsen Ascoli Piceno i regionen Marche
 San Benedetto in Perillis, en by og kommune i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo
 San Benedetto Po, en by og kommune i provinsen Mantua i regionen Lombardiet
 San Benedetto Ullano, en by og kommune i provinsen Cosenza i regionen Calabrien
 San Benedetto Val di Sambro, en by ogkommune i provinsen Bologna i regionen Emilia-Romagna
 Portico e San Benedetto, en by og kommune i provinsen Forlí-Cesena i regionen Emilia-Romagna

Bygninger 
 San Benedetto (kirke i Bologna), en kirke i Bologna
 San Benedetto (kirke i Catania), en kirke i Catania
 San Benedetto (kirke i Firenze), en kirke i Firenze
 San Benedetto in Gottella (kirke i Lucca), en kirke i Lucca
 San Benedetto (kirke i Venedig), også kaldet San Beneto, en kirke i Venedig
 Teatro San Benedetto, et teater i Venedig

Andet 
 Acqua Minerale San Benedetto, en italiensk producent af mineralvand og læskedrikke
 San Benedetto Tennis Cup, en tennisturnering, der afvikles på grus i San Benedetto del Tronto i Italien